Perrier (água)

Pessoas
Denise Perrier
Edmond Perrier
François Perrier
Louis Perrier

Localidades

Perrier (Puy-de-Dôme)
Le Perrier

Desambiguação